Polska dywizja pancerna:
 5 Saska Dywizja Pancerna

Niemieckie dywizje pancerne:
 5 Dywizja Pancerna (niemiecka)
 5 Dywizja Pancerna SS Wiking

Kanadyjska dywizja pancerna:
 5 Kanadyjska Dywizja Pancerna